O evento individual feminino do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputado no Pavilhão 4B do Complexo Esportivo Riocentro com 25 atletas de 11 países no Rio de Janeiro

Medalhistas

Cruzamentos

Referências

Individual feminino
Badmínton feminino nos Jogos Pan-Americanos